Брацла́вське і ві́нницьке повста́ння міща́н 1541 року — повстання населення в Брацлаві й Вінниці проти утисків і грабунків литовської адміністрації, очолюваної брацлавським старостою князем С. Пронським.

Історія 
Повсталі міщани захопили брацлавський і вінницький замки, скарали на смерть урядовців, а Пронського вигнали. Згодом повстання було придушено, а його керівників страчено.

Джерела 
 

Повстання в Україні
1541 в Україні
Конфлікти в 1541
Історія Вінницької області
Ранньомодерна історія України
Повстання XVI століття